6. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane od 20 do 23 sierpnia 1981 roku w Utrechtcie (na Atletiekbaan Overvecht).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Sport w Utrechcie
1981
Lekkoatletyka w Holandii
1981 w lekkoatletyce